John Watson kan avse flera personer:

 en amerikansk psykolog, se vidare John B. Watson.
 en brittisk formel 1-förare, se vidare John Watson (racerförare).
 en brittisk militär, se vidare John Watson (militär).
 en amerikansk konstnär, se vidare John Watson (målare).
 en amerikansk schackspelare och författare, se vidare John L. Watson.
 en brittisk präst och antikvarie, se vidare John Watson (antikvarie) (1725–1783).
 en karaktär i berättelserna om Sherlock Holmes, se vidare John H. Watson (Dr. Watson).
 en brittisk filmproducent och manusförfattare, se John Watson (filmproducent)